Geballe steht für:

 den Festkörperphysiker Theodore Geballe (1920–2021)
 den Astronomen Thomas R. Geballe (* 1944) 
 den nach dem Astronomen benannten Asteroiden (4012) Geballe